Пенингтон има више значења:
 Округ Пенингтон (Јужна Дакота)
 Округ Пенингтон (Минесота)
 Пенингтон (Алабама)
 Пенингтон (Њу Џерзи)